

Postacie 
 Thais – słynna grecka hetera żyjąca w czasach Aleksandra Wielkiego
 Taida – żyjąca w IV wieku święta Kościoła katolickiego

Tytuły dzieł 
 Tais (fr. Thaïs) – powieść Anatole’a France’a
 Thaïs – opera Jules’a Masseneta
 Thais – film polski z 1983 roku

Inne znaczenia 
 Taida – imię żeńskie
 Thais – fikcyjne miasto w grze Tibia
 (1236) Thaïs – planetoida pasa głównego asteroid